Minx steht für:

 Minx (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Hillman Minx, US-amerikanische Automarke